Schelker ist der Familienname folgender Personen:
 Jonas Schelker (* 1999), Schweizer Handballspieler
 Sven Schelker (* 1989), Schweizer Theater- und Filmschauspieler

Begriffsklärung